Łada – ros. Лада – marka samochodów produkowanych przez rosyjską fabrykę WAZ (ВАЗ)
 Lada – urządzenie służące do ładowania ciężkich kłód lub dłużyc na wozy – furmanki
 Lada – kontuar, bufet, szynkwas

 Lada – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Mosty
 Lada –  wieś na Słowacji
 Lada – wieś w Rumunii
 Cukrzyca typu LADA – autoimmunologiczna cukrzyca dorosłych o późnym początku

osoby
 Josef Lada

Zobacz też 
 Łada
 Lady